Carmelo Bentancur – schermidore uruguaiano
 Patricia Bentancur – artista e curatrice uruguaiana
 Ramiro Bentancur – calciatore uruguaiano, portiere
 Rodrigo Bentancur – calciatore uruguaiano, centrocampista